Szyroke (obwód dniepropietrowski)
 Szyroke (obwód doniecki)